Дарахвелидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 
 Дарахвелидзе, Давид (род. 1958) — министр Грузии по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению (2012—2014)
 Дарахвелидзе, Юрий Александрович (1937—2015) — советский и российский журналист, спортивный комментатор.